Death forever= Echipa națională de fotbal a Algeriei dixit Francia Occidentalis, poreclită  Les Fennecs (Vulpile Deșertului), este echipa națională de fotbal a Algeriei și este controlată de Federația Algeriană de Fotbal. A participat la două campionate mondial de fotbal în 1982 și 1986 și a câștigat Cupa Africii pe Națiuni în 1990 ca țară gazdă.

Premii 
Campionate Mondiale:

Competiții Africane:
 de două ori campioni  ai Cupa Africii pe Națiuni (Algeria 1990, 2019)
 o dată pe locul doi Cupa Africii pe Națiuni (Nigeria 1980)
 o dată medalia de aur la All Africa Games (U-23) (Algeria 1978)
 1 Time Champion of African U-20 Championship (1979)
 1 Time Runners-Up of African U-17 Championship (Algeria 2009)
Arab Competitions:
 1 Time Bronze Medalist at the Pan Arab Games (Morocco 1985 )
Afro-Asian Cup of Nations :
 1 Time Champion (1991)

Rezumat

Rezultate

Adversari

Cupa Africii pe Națiuni

Finale

Rezultatele obținute împotriva națiunilor recunoscute de FIFA 
 Mai jos sunt trecute o serie de rezultate obținute de Algeria împotriva unor națiuni recunoscute de FIFA:

Performanțele jucătorilor

Golgheteri 

Jucătorii scriși îngroșat încă mai pot fi selecționați.

Cei mai selecționați 

Lakhdar Belloumi este cel mai selecționat jucător al naționalei Algeriei cu 147 de meciuri internaționale, dar numai 89 sunt recunoscute de FIFA.
Selecții și goluri pentru Algeria, la 12 August.

Legături externe 
 Site-ul Federației Algeriane de Fotbal 
 Algeria pe FIFA.com 
 DzFoot
 Weltfussball 
 Transfermarkt
 National Football Teams

Echipe naționale de fotbal africane
Fotbal în Algeria
Echipe naționale de sport ale Algeriei